Nothelle ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Nothelle (* 1964), deutsche Journalistin
 Ursula Nothelle-Wildfeuer (* 1960), katholische Professorin für Praktische Theologie mit dem Arbeitsbereich Christliche Gesellschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg